NK Zagorec može biti:

 NK Zagorec Krapina, hrvatski nogometni klub iz Krapine
 NK Zagorec Koprivnica, hrvatski nogometni klub iz Koprivnice
 NK Zagorec Veliko Trgovišće, hrvatski nogometni klub iz Velikog Trgovišća
 HŠK Zagorac Varaždin, hrvatski nogometni klub iz Varaždina
 HŠK Zagorac Zagreb, hrvatski nogometni klub iz Zagreba